Erik Buyst est un économiste belge, professeur d'histoire économique au Centre d'études économiques de l'Université catholique de Louvain. Outre des monographies on lui doit de nombreux articles dans diffrérentes revues scientifiques (Journal of Economic History, Review of Income and Wealth, Review of World Economics, ...).

Publications 
 100 grands patrons du  en Belgique, (avec Ginette Kurgan), Alain Renier éditeur, Bruxelles, 1999, 287 p.
 La Générale de Banque (1822-1997), Tielt, Lanoo, 1997.

Économiste belge du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)